Со́бственный проспект — проспект в Петергофе. Проходит в 650 метрах от Невской губы, вдоль её юго-западного побережья, от пересечения со Знаменской улицей и Санкт-Петербургским проспектом до парка Собственная дача и улицы Мечникова.

История 
Строительство на территории Собственной дачи, докуда теперь доходит Собственный проспект, началось приблизительно в 1727 году после занятия престола Петром II.

Собственный проспект получил своё название в 1852 году от Собственной дачи.

В 1920-х годах проспект переименован в Красноармейский проспект. В бывших казармах лейб-гвардии Драгунского полка в то время расположились части Красной армии.

1 сентября 1993 года решением Малого Совета Санкт-Петербургского городского Совета народных депутатов проспекту возвращено историческое название Собственный проспект.

Магистрали 
Проспект граничит или пересекается со следующими магистралями:

{|
 |valign="top" width=0% |
 Знаменская улица 
 Санкт-Петербургский проспект 
 Рубинштейнская улица 
 |valign="top" width=0% |
  Ораниенбаумский спуск      
 Бобыльская дорога 
 Улица Мечникова 
|}

Социально-значимые объекты 
Рядом с Собственным проспектом находятся:

Транспорт 
Автобусы Санкт-Петербурга:
Остановка «Собственный пр., 34»
№ 351А, 351Б
Остановка «Ораниенбаумский Спуск» (рядом с Санкт-Петербургским проспектом): 
№ К103, К681, К343, К300, 401А, 401, 353, 689А, 351А, 351Б, 682, 683А, 683, 685А, 687, 689, 200, 684, 686, 348, 688, 401 
Остановка «Посёлок Просвещения» (на Ораниенбаумском шоссе): 
№ К681, К343, К300, 401А, 401, 349, 682, 683А, 683, 685А, 687, 689, 200, 684, 686, 348, 688, 401

Примечания

Литература